Unica edizione del torneo.

In finale Lidziya Marozava e Andreea Mitu hanno sconfitto Giulia Gatto-Monticone e Nadia Podoroska con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Monica Niculescu /  Renata Voráčová (secondo turno)
  Lara Arruabarrena /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Georgina García Pérez /  Fanny Stollár (secondo turno)
  Bibiane Schoofs /  Rosalie van der Hoek (secondo turno)

 Dalila Jakupović /  Valerija Savinych (primo turno) 
 Anna Danilina /  Jana Sizikova (secondo turno)
 Lidziya Marozava /  Andreea Mitu (campionesse)
 Laura Ioana Paar /  Julia Wachaczyk (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TK Sparta Prague Open 2020